Disruptor může být:
 energetická zbraň ve Star Treku a některých dalších sci-fi
 endokrinní disruptor
 videohra pro PlayStation od Insomniac Games